Křinice steht für:

 Křinice (Weckersdorf), Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien
 Kirnitzsch, ein Fluss in Tschechien und Deutschland
 Křinice (Kirnscht), ehemalige Einschicht auf den Fluren von Jetřichovice, Okres Děčín, Tschechien